В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Мидленд  ():
 округ '''Мидленд''' — штат Мичиган
 округ '''Мидленд''' — штат Техас